Deutschhauskirche steht für Deutschordenskirchen:
 Deutschhauskirche (Bozen)
 Deutschhauskirche (Würzburg)